Кагоме кагоме — японська дитяча гра
 KAGOME CO.,Ltd. — японська харчова компанія 
Решітка Кагоме — структура, знайдена в молекулярній будові багатьох мінералів, головний кандидат на звання адаптивної структури. 
Кагоме Хігурасі — головна героїня в манга- і аніме-серіалі «InuYasha»